Stronger Than Before — двадцатый студийный альбом австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, выпущенный 29 августа 2005 года на лейбле Hallmark в США и Канаде, а 5 марта 2006 года уже в Австралии на лейблах ONJ Productions и Warner Music. Данный альбом был записан для вдохновения и поддержки женщин, которые имели дело с раком (сама Ньютон-Джон пережила рак молочной железы).

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Оливии Ньютон-Джон
Альбомы Warner Music Group